Giuseppe De Sanctis ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe De Sanctis (1917–1997), italienischer Filmregisseur, siehe Giuseppe De Santis
 Giuseppe De Sanctis (Sänger) (um 1850–nach 1888), italienischer Opernsänger (Tenor) 
 Giuseppe De Sanctis (Maler) (1858–1924), italienischer Maler